Mahakala omnogovae es la única especie conocida del género extinto Mahakala (san. "Mahakala") es un género extinto representado por una única especie de dinosaurio terópodo dromeosáurido que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 75 millones de años, en el Campaniense, en lo que es hoy Asia.

Descripción 

Mahakala omnogovae, la especie tipo era un pequeño dromeosáurido de aproximadamente 70 centímetros de largo. En su esqueleto muestra características que también se encuentran en los tempranos trodóntidos y avialanos. A pesar de su aspecto avanzado, está entre los dromeosáuridos más básicos. Su tamaño pequeño, y el tamaño pequeño de otros deinonicosaurianos primitivos, sugiere que el tamaño pequeño habría aparecido antes que la capacidad de los pájaros de volar.
A pesar de que este individuo era pequeño, comparando su tamaño con Archaeopteryx, Caudipterix y Mei, se encontraba cerca de la adultez. Este género puede distinguirse de los otros dromeosáuridos, trodóntidos y aves por detalles del cúbito, fémur, ilion y las vértebras del coxis. Como Archeopteryx y los dromeosáuridos derivados y a diferencia de algunos trodóntidos y otros dromeosáuridos, la mitad del tercer metatarso no estaba comprimido, sugiriendo que la versión no comprimida de este, es una característica basal del clado. Este tenía una forma de hoz típica de la garra expandida del segundo dedo.

Descubrimiento e investigación 
Encontrado en la Formación Djadokhta de Mongolia. Se basa en un esqueleto parcial encontrado en Desierto de Gobi.  El único fósil de Mahakala, es un esqueleto parcial encontrado en el Desierto de Gobi, en el Miembro Tugrugyin de la Formación Djadochta cerca de Tugrugyin Shireh en el Aymag de Ömnögovi, Mongolia. El nombre del género proviene del sánscrito, es nombrado por Mahakala, una de las ocho deidades protectoras (dharmapalas) en el budismo tibetano. El holotipo se encuentra en el Instituto Mongol de Geología en Ulán Bator, bajo el rótulo IGM 100/1033, constando de partes de un cráneo y elementos postcraneales. Mahakala está basado en un esqueleto parcial que incluye huesos del cráneo, vértebras, huesos de las extremidades y porciones de la pelvis y la cintura escapular.

Clasificación 
Un análisis filogenético llevado a cabo por Turner y colegas, quienes describieron el espécimen, encontró que Mahakala era muy cercano al individuo basal para los Dromaeosauridae. Sus resultados,  acordes con el pequeño tamaño de otros terópodos, encontraron que la base de los linajes paravianos sugería que el tamaño pequeño no era una innovación de las primeras aves, sino común a los primeros paravianos, el tamaño pequeño podría haber precedido el vuelo y pudo no haber sido una autoapomorfia especial de las aves como resultado de la reducción del tamaño. A diferencia de las aves, trodoóntidos y dromeosáuridos no retuvieron el tamaño pequeño y tuvieron varios incrementos de tamaño separados a lo largo de los diferentes linajes. Mahakala también muestra una combinación de características encontradas en trodóntidos y aves, y le faltan algunas que están presentes en muchos dromeosáuridos derivados. Un estudio publicado en 2017 encontró que Mahakala es miembro de una enigmática y basal
subfamilia de dromeosáuridos, los Halszkaraptorinae.

Filogenia
El siguiente cladograma se basa en el análisis filogenético realizado en 2017 por Cau et al. utilizando datos actualizados del Grupo de Trabajo de Terópodos en su descripción de Halszkaraptor.

Paleoambiente 
El ambiente del Cretácico superior en la Formación Djadokhta se ha interpretado como un clima semiárido de arroyos intermitentes, siendo afectado, en determinadas ocasiones, por tormentas de arena y humedad ocasional. Los animales en aquel período incluían tortugas terrestres y cocodrilos, saurios, mamíferos, y una variedad de dinosaurios. Animales acuáticos como los peces no estaban presentes. La mayoría de la fauna tenía un tamaño mediano o pequeño. Los terópodos más diversos eran los celurosaurianos pequeños eran, entre los que se incluyen algunos dromeosáurios como el velocirráptor, trodóntidos como el bironosaurio y el saurornitoide, oviraptóridos como el citipati, el Khaan y el ovirráptor; y alvarezsáuridos como el mononico y el shuvuia. Otros dinosaurios presentes incluían ceratopsianos como los protocerátopos y anquilosáuridos como los pinacosaurios. Como otros dromeosáurios, el mahakala pudo haber sido un pequeño predador carnívoro.

Referencias

Enlaces externos 
 HTML version of "A Basal Dromaeosaurid and Size Evolution Preceding Avian Flight"

Dromaeosauridae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia